«Шабаны» () — проектируемая конечная станция Автозаводской линии Минского метрополитена в юго-восточном направлении, предыдущая станция на линии — Могилевская. Открытие станции метро запланировано после 2043 года.

Выходы 
Выходы будут вести к Партизанскому проспекту, улице Селицкого и улице Ротмистрова.

См. также 
 Список станций Минского метрополитена

Ссылки 

Строящиеся и проектируемые станции Минского метрополитена
Автозаводская линия метро (Минск)